„Нечовеци“ () е американски сериал, създаден от Скот Бък. Базиран е на Нечовеците, публикуван от Марвел Комикс. Първият сезон на сериала съдържа 8 епизода и първите два епизода са излъчвани на IMAX по кината на 1 септември 2017 г., след което целия сезон се излъчва по ABC, започвайки от 29 септември. Сериалът е част от Киновселената на Марвел.

На 14 май 2018 г. ABC прекратява сериала след първия сезон.

Резюме 
Сериалът проследява историята на Кралското семейство на Нечовеците и техния енигматичен крал Блек Болт. След като военен преврат, сваля семейството от власт, те бягат в Хавай, където новосъздадената им връзка с хората, може би ще спаси не само тях, но и Земята.

Главни герои 
 Ансън Маунт – Блакагар Болтагон / Блек Болт
 Серинда Суон – Медуза
 Кен Люнг – Карнак
 Еме Икуакор – Горгон
 Изабел Корниш – Кристал
 Елън Уоглум – Луис
 Иван Реон – Максимус

Епизоди

Източници

Външни препратки 
 

Американски сериали
Екшън сериали
Драматични сериали
Научнофантастични сериали
Сериали, базирани на Марвел Комикс
Сериали от Киновселената на Марвел
Предавания на Ей Би Си